BMT puede referirse a:

 Geografía:
Billings

 Medios de transporte:
 Tianjin Binhai Mass Transit: Tren ligero en Tianjin, China.
 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation: Antigua sociedad gestora de diversas líneas del Metro de Nueva York.

 Otros:
 Benton MacKaye Trail
 Biel Mean Time: Swatch Internet Time, también conocida como Hora de Internet.
 Subway's B.M.T.: Bocadillo de Subway, su nombre proviene de las líneas gestionadas por la Brooklyn-Manhattan Transit.
 BMT Limited: Consultora inglesa en ingeniería y gestión.
 Barcelona Moon Team: Equipo español que participa en la competición Google Lunar X-Prize.